szmürnai Hermipposz (Kr. e. III-II. század): alexandriai filológus;
 Hermipposz: (Kr. e. V. század): Periklész-korabeli athéni költő;
 berütoszi Hermipposz (Kr. u. II - III. század): bejrúti születésű filológus.